Les fabricants de semi-conducteurs en opto-électronique sont nombreux et se sont particulièrement développés avec l'apparition des diodes électroluminescentes (LED) de puissance.

Néanmoins, on trouve toujours une quantité croissante de produits dans le domaine de l'isolation galvanique par liaison optique que sont les optocoupleurs. Un optocoupleur permet d'isoler deux circuits électriques avec un faisceau de lumière d'une LED et d'un phototransistor.

Du modèle de base équipé de phototransistor vers des modèles plus complexes (transistor MOSFET, circuits logiques, etc.), les fabricants cherchent toujours à en améliorer les performances (réduction du courant nécessaire en entrée, augmentation du courant de sortie, etc.).

On voit parfois pour certains modèles l'appellation de relais statique ou encore SSR de l'anglais Solid-state relay. Ces modèles ont en général des puissances de sortie plus faibles que ces derniers.

Fabricants 
Liste non exhaustive des fabricants d'optocoupleurs.
 Avago Technologies
 Everlight
 Fairchild Semiconductor
 Isocom Components
 Optek Technology
 Sharp
 Toshiba
 Vishay

Catégories 
Sources.
Liste des principales catégories d'optocoupleurs. On les caractérise en général par leur type de sortie.
 Optocoupleur avec sortie à transistor à jonction.
 Optocoupleur avec sortie à transistor Darlington.
 Optocoupleur avec sortie à transistor MOSFET. Parfois appelé « SSR » (Solid-state relay) ou « relais statique ».
 Optocoupleur avec sortie à porte logique.
 Optocoupleur avec sortie à thyristor.
 Optocoupleur avec sortie à triac. Également appelé « opto-triac » ou « phototriac ».
On peut également différencier les optocoupleurs par leur type d'entrée AC (Alternative current) ou DC (Direct current).

Liste 
Liste non exhaustive des optocoupleurs, classée par référence et par ordre alphabétique. Elle contient les principales caractéristiques des optocoupleurs ainsi que des liens vers les fiches techniques.

Remarques :
 certaines références peuvent être produites par plusieurs fabricants ;
 les valeurs indiquées dans le tableau sont extraites des données constructeur. On peut parfois trouver des valeurs différentes d'un fabricant à l'autre, notamment pour les tensions d'isolation ou les tensions maximales admissibles en sortie. Il faut toujours se référer aux données du fabricant.

Légende 
 Référence : Référence du circuit intégré.
 Isolation : Tension d'isolation entre l'entrée et la sortie (souvent appelé « V » dans les fiches techniques).
 IF / IF : seuil de courant / courant minimal nécessaire pour faire changer d'état la sortie de l'optocoupleur (concerne les optocoupleurs avec porte logique et MOSFET).
 CTR : De l'anglais Current transfer rate, taux de transfert minimal du circuit exprimé en % du courant d'entrée qui circule dans la diode émettrice (concerne les optocoupleurs avec transistor à jonction et Darlington).
 BV / V : Tension maximale autorisée entre l'émetteur et le collecteur du transistor (concerne les optocoupleurs avec transistor à jonction et Darlington) / Tension maximale admise en sortie du circuit (concerne les optocoupleurs avec transistor MOSFET).
 Bande passante : Débit maximal de l'optocoupleur. Peut être exprimée sous la forme d'une fréquence ou d'un nombre de bits par seconde.
 Type d'entrée : DC pour un courant continu ou AC pour un courant alternatif. Le caractère « = » est utilisé pour les entrées DC afin d'améliorer la lisibilité dans le tableau (caractère qui se rapproche le plus du symbole « courant continu »).
 Type de sortie : Transistor (pour le transistor à jonction), Darlington (pour le transistor Darlington), MOSFET/SSR (pour le transistor MOSFET), porte logique, Triac, Zero Crossing Triac (pour le triac « à déclenchement à zéro »), thyristor.
 I : Courant maximal admissible sur la sortie de l'optocoupleur.
 Nbr. de voie(s) : Nombre d'élément(s) présent(s) dans le boîtier.
 Boîtier : Type de boîtier () dans lequel les éléments sont intégrés. Les boîtiers de type DIP, SMT et SO sont les plus utilisés pour cette famille de produit. On pourra noter que les boîtiers SMT sont en fait des boîtiers DIP dont les pattes ont été pliées pour que le composant puisse être monté en surface. Les boîtiers SO sont un peu particulier pour cette famille de produit car on les retrouve souvent au pas de  alors qu'ils sont traditionnellement au pas de .
 Fiche technique : Liens vers les fiches techniques (en anglais : datasheet) des fabricants (issus des sites de fabricants lorsqu'elles sont encore hébergées par ces derniers).

Contenu

Voir aussi 
 Optocoupleur
 Relais statique
 Diode électroluminescente (LED)
 Isolateur numérique

Liens externes 
  Guide de sélection des produits Avago 2015
  Guide de conception Avago
  Guide de sélection des relais statiques Vishay VMN-SG0027-140

Références 

Opto-électronique